

Geografia
 Sant'Ermete – frazione del comune di Santarcangelo di Romagna
 Sant'Ermete – frazione del comune di Vado Ligure
Sant'Ermete - collina delle Serre salentine sulla quale sorge il comune di Matino (LE)

Santi e beati 
 Sant'Ermete – martire con Caio, commemorati il 4 gennaio
 Sant'Ermete – eremita, proclamato santo vox populi, vox Dei, commemorato il 9 luglio 
 Sant'Ermete – martire con Giulio, commemorati il 25 agosto
 Sant'Ermete – martire a Roma, commemorato il 28 agosto
 Sant'Ermete – martire con Filippo, commemorati il 22 ottobre
 Sant'Ermete (o Ermeo) – martire con Nicandro, commemorati il 4 novembre
 Sant'Ermete – martire a Vidin, commemorato il 30 dicembre